Darband kan syfta på följande platser:

Iran 

 Darband (ort i Iran, Khorasan), 
 Darband (ort i Iran, Zanjan), 
 Dar Boneh, stamområde, Kerman, 
 Darband-e Faqīrān, ort, Lorestan, 
 Darband (ort i Iran, Markazi), 
 Gardaneh-ye Darband, bergspass, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar